Без назви — річка в Україні, у Житомирському районі Житомирської області. Ліва притока Тетерева (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 10 км. Площа басейну 23,8 км².

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви